Années 36 av. J.-C., 36  et 1936 du calendrier julien
 Nombre 36
 
36, quai des Orfèvres, bâtiment historique de la police judiciaire de Paris
36 quai des Orfèvres, film
La  Chambre de Shaolin, film de kung-fu
Les 36 stratagèmes est un traité chinois de tactique militaire, constitué de 36 proverbes commentés
Trente-six vues du mont Fuji, série d'estampes de Hosukai
 Trente-six grands poètes, liste de poètes japonais de l'époque Heian sélectionnés par Fujiwara no Kintō
 36, un album du groupe italien Perturbazione
36, une chanson de l'album Steal This Album! de System of a Down
36, le département Français (Indre)
Homonymie de nombre